Ваня Кінґ і Ярослава Шведова були чинними чемпіонками, але цього разу Кінґ вирішила не брати участі. Шведова грала в парі з Катариною Среботнік, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Катерина Макарова і Олена Весніна.
Макарова і Весніна виграли титул, у фіналі перемігши пару Марія Кириленко і Надія Петрова з рахунком 6–3, 1–6, [10–8].

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К Макарова О Весніна
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Н Грандін В Угліржова
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= A Frolova М Гаспарян
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Родіонова Г Воскобоєва
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Я Шведова К Среботнік
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Павлюченкова Л Шафарова
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[5]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Дж Крейбас Е Грдінова
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Д Юрак К Мароші
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Р Копс-Джонс А Спірс
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=[11]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А-Л Гренефельд К Пешке
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[9]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Д Кустова О Савчук
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=[6]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12=

Посилання 
 Main Draw

2012
Кубок Кремля, парний розряд